Diese Aufstellung enthält alle offiziell ausgewiesenen Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Nationalparks etc.) in Malta auf (Stand 11. November 2014). Die Liste folgt der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA).

Siehe auch 
 Liste der FFH-Gebiete in Malta

Einzelnachweise 

Malta
!Schutzgebiete